Nussbaum oder Nußbaum steht für:
 Nussbaum, Pflanze aus der Familie der Walnussgewächse
 insbesondere die Echte Walnuss
 Nussbaum, Pflanze aus der Familie der Haselnussgewächse
 Nussbaumholz, Holz der Echten Walnuss
 Nussbaum (Familienname) (Nußbaum), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Zum Nußbaum, traditionsreiche Schänke in der Fischerstraße 21 in Alt-Kölln

Nussbaum oder Nußbaum ist der Name folgender 

Orte:
 Nußbaum, Gemeinde in Rheinland-Pfalz

Gemeindeteile:
 Nußbaum (Aicha vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Aicha vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Nußbaum (Bergisch Gladbach), ein Stadtteil von Bergisch Gladbach
 Nußbaum (Grassau), Ortsteil des Marktes Grassau, Landkreis Traunstein, Bayern
 Nußbaum (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Nußbaum (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Nußbaum (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Nußbaum (Neulingen), Ortsteil der Gemeinde Neulingen, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Nußbaum (Rechtmehring), Ortsteil der Gemeinde Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Nußbaum (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Nußbaum (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Nußbaum (Solingen), Ortslage in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Nußbaum (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Nußbaum (Gemeinde Gutau), Ortschaft von Gutau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Nußbaum (Gemeinde Peuerbach), Ortschaft der Gemeinde Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Nußbaum (Gemeinde St. Martin), Ortsteil von Sankt Martin im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Nußbaum (Gemeinde Mattsee), Ort in Mattsee, Bezirk Salzburg-Land

geografischer Objekte:
 Nussbaum-Riegel, Bergkamm im Viktorialand, Antarktika

Unternehmen:
 R. Nussbaum, Schweizer Hersteller von Armaturen und Systemen für die Sanitärtechnik
 Nussbaum Gruppe, ein deutscher Hersteller von Hebebühnen und Prüftechnik für Pkw und Lkw

Siehe auch:

 Nusbaum (Begriffsklärung)
 Nussbaumen
 Nußbaumer